Лос Пимијентос има више значења:

 Лос Пимијентос (Магдалена), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Лос Пимијентос (Туспан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику